

Особи 
Ліма — іспанське і португальське прізвище.

 Адріана Ліма — бразильська супермодель.
 Вандерлей ді Ліма — бразильський легкоатлет.
 Даніел Батішта Ліма — грецький футболіст.
 Ілдефонс Ліма — андоррський футболіст.
 Луїс Алвіс ді Ліма і Сілва — маршал Бразилії.
 Пауло Сезар Ліма — бразильський футболіст.
 Северіно Ліма де Моура — бразильський футболіст.
 Тоні Ліма — андоррський футболіст.
 Фернанда Ліма — бразильська модель, актриса і телеведуча.
 Челі Ліма — кубинська письменниця.

Топоніми

Ліма — муніципалітет.

Ліма — столиця Перу.
 Ліма (регіон) — регіон в Перу.
Лімська культура

Ліма (річка)

Ліма — місто.

Інше 
 10867 Ліма (10867 Lima) — астероїд головного поясу, відкритий 14 липня 1996 року.
Довідка: Буквений прапор МСС (міжнародний звід сигналів).  Символ - "L".  Назва латинська - "Lima".  Назва російська - "Лима".  Значення сигналу - «Негайно зупиніться».  (Узято у виробника прапора https://zname.com.ua/ua/flags/fss013.html )